Ивка Дабетић (Вараждин, 21. новембар 1936 — Загреб, 7. јануар 2023) била је југословенска и хрватска филмска, телевизијска и позоришна глумица.

Биографија 

Рођена је 21. новембра 1936. у Вараждину. Дипломирала је 1959. године на Академији за казалишну уметност у класи Божене Краљеве улогом Касандре у Есхиловој Агамемнони. Истакнула се глумећи ликове хероина, као улога Хасанагинице, за коју је добила годишњу Награду Владимира Назора 1977. године.

Унука је глумца Аугуста Цилића, а њена сестра Саша Дабетић је такође била глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1957. || Свога тела господар  || Јанића
|-
| 1958. || Ноћни гост  || конобарица
|-
| 1959. || Ујкин сан  || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1962. || Пролећне воде  || 
|-
| 1963. || Сумрак  || 
|-
| 1964. || Пропали двори || 
|-
| 1965. || Олуја на улици  || 
|-
| 1965. || Просидба  || 
|-
| 1968. || Маскерата || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха  || 
|-
| 1973. || Заиста замршен случај  || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Непокорени град  || Камелија (Цилићева супруга)
|-
| 1984. || У позадини  || Вера
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Тражим сродну душу || госпођа Вера
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2002. || 24 сата  || Трулијева бака
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2023.
Вараждинци
Југословенски глумци
Хрватске глумице
Сахрањени на гробљу Мирогој у Загребу